Суперкубок Албании 2014 года () — 21-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Скендербеу» и обладатель Кубка Албании 2013/14 «Фламуртари». Встреча состоялась 17 августа 2014 года на нейтральном поле в Тиране, на стадионе Кемаль Стафа.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2014 на сайте transfermarkt.co.uk

2014
Матчи ФК «Скендербеу»
Матчи ФК «Фламуртари»
Албания
Спорт в Албании в 2014 году
Август 2014 года
Спортивные соревнования в Тиране
События 17 августа